В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Boston 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Барбара Поттер і Шерон Волш виграли титул, у фіналі перемігши пару Джоанн Расселл і Вірджинія Рузічі 6–7, 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (півфінал)
 Гана Мандлікова /  Бетті Стов (чвертьфінал)

 Барбара Поттер /  Шерон Волш (чемпіонки)
 Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Boston